18. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 30–31 stycznia 1960 roku w szwedzkim Östersund. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na torze Fyrvalla po raz drugi (wcześniej w 1954). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m. Najlepsza była panczenistka radziecka, Walentina Stienina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1960 w sportach zimowych
1960 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Östersund